Przybysławice bezeichnet Orte in Polen:
 Przybysławice (Raszków), ein Dorf im Powiat Ostrowski der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Raszków
 Przybysławice (Ożarów), ein Dorf im Powiat Opatowski der Woiwodschaft Heiligkreuz; siehe Gmina Ożarów
 Przybysławice (Klimontów), ein Dorf im Powiat Sandomierski der Woiwodschaft Heiligkreuz; siehe Gmina Klimontów
 Przybysławice (Skała), ein Dorf im Powiat Krakowski  der Woiwodschaft Kleinpolen; siehe Gmina Skała
 Przybysławice (Zielonki), ein Dorf im Powiat Krakowski  der Woiwodschaft Kleinpolen; siehe Gmina Zielonki
 Przybysławice (Gołcza), ein Dorf im Powiat Miechowski der Woiwodschaft Kleinpolen; siehe Gmina Gołcza
 Przybysławice (Kozłów), ein Dorf im Powiat Miechowski der Woiwodschaft Kleinpolen; siehe Gmina Kozłów
 Przybysławice (Nowe Brzesko), ein Dorf im Powiat Proszowicki der Woiwodschaft Kleinpolen; siehe Gmina Nowe Brzesko
 Przybysławice (Radłów), ein Dorf im Powiat Tarnowski der Woiwodschaft Kleinpolen; siehe Gmina Radłów
 Przybysławice (Garbów), ein Dorf im Powiat Lubelski der Woiwodschaft Lublin; siehe Gmina Garbów